Helgrind, az alvilág kapuja a skandináv mitológiában. A kapu a gillingr vagy gyllingr nevű kulccsal van bezárva. Keletre, a látóhatár alatt található, s itt engedik be a holtakat az alvilágba. 
A kapun túl, a lelkek útja nyugat felé vezetett, mély és sötét völgyeken keresztül. Több napi vándorlás után érkeztek el a világosabb részhez és az aranyozott hídhoz, a Gjallarbronhoz. A híd ami Gjöll folyón vezet keresztül, az óriáslány, Modgunn őrzi. A folyó teljesen körülveszi az alvilágot, be- és kijutni is csak a hídon keresztül lehet. A híd túlsó oldalán az út kétfelé ágazott, az északra vezető Mimir birodalmához (ahova a holt lelkeknek nem volt bejárásuk), míg a délre vezető út Urd birodalmához vitt, amerre valószínűleg a halottak is vándoroltak.

Források 
  Snorre Sturlesons Edda samt Skalda Gylfaginning
 Fädernas gudasaga av Viktor Rydberg

Skandináv mitológia